Ballynahinch (übersetzt „Stadt auf der Insel“) ist der Name von Orten in Ireland:

Ballynahinch (Down), in Northern Ireland
Ballynahinch (Armagh), in County Armagh, Northern Ireland
Ballynahinch (Galway) in der Republik Ireland